Щелку́нчик:
 Щелкунчик — вид щипцов для орехов в виде куклы; традиционная рождественская игрушка.
В литературе и искусстве
 «Щелкунчик и Мышиный король» — сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1816).
 «История Щелкунчика» — переложение сказки Гофмана писателем Александром Дюма (1844).
 «Щелкунчик» — балет Петра Чайковского (op. 71) по либретто Мариуса Петипа на основе сказки Гофмана в пересказе Александра Дюма (1892).
 «Щелкунчик» — фильм-балет в хореографии Джорджа Баланчина (США, 1993).
 «» — музыкальная сюита Дюка Эллингтона по мотивам музыки Чайковского (1960).
В мультипликации
 «» — сюита на музыку Чайковского, входящая в мультипликационный фильм Уолта Диснея «Фантазия» (США, 1940).
 «Щелкунчик» — мультфильм Бориса Степанцева по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского (СССР, 1973).
 «» — мультипликационный фильм Пола Шибли (США-Канада, 1990).
 «Щелкунчик» — мультфильм Татьяны Ильиной по мотивам сказки Гофмана (Россия-Германия, 2004).
В кино
 «» — фильм-драма с Джоан Коллинз в главной роли (Великобритания, 1982).
 «Щелкунчик» — одно из переводных названий фильма «Заложники» (Канада, 1994).
 «Щелкунчик и Крысиный Король» — фильм Андрея Кончаловского в формате 3D (Венгрия — Великобритания, 2010).
 «Щелкунчик и четыре королевства» — фэнтези-фильм Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона (США, 2018).
На телевидении
 «Щелкунчик» — ежегодный телевизионный музыкальный конкурс, проводимый телеканалом «Культура» начиная с 2000 года.
Другое
 Щелкунчик (альбом) — альбом свердловской рок-группы «Ассоциация» (1992).
 «Щелкунчик» — детский театр балета, основанный в Свердловске в 1988 году.
 Турнир поколений «Щелкунчик» — ежегодный шахматный турнир, проводящийся с 2014 года.